Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Allemagne)

France 
  d'infanterie (France)
  légère d'infanterie

Japon 
  d'infanterie (Japon)